Quilla se puede referir a lo siguiente:

Quilla, nombre abreviado de la ciudad de Barranquilla al norte de Colombia.
 Quilla o Mama Killa, la divinidad lunar inca, esposa y hermana del dios sol o inti.
 En ornitología, una quilla es una parte saliente y afilada del esternón de las aves; las aves ratites no la poseen.
 En ictiología, quilla se refiere a los salientes afilados de la cola en algunos peces, como el marrajo.
 Quilla es la parte más craneal del esternón del caballo; ésta le sirve para obtener mayor aerodinamismo al momento de correr.
 Quilla, en una motocicleta, hace referencia a la parte inferior del carenado.
 Quilla, en las flores leguminosas papilionoideas, es el conjunto de los dos pétalos inferiores internos de la flor.

Náutica 

Quilla (náutica), en náutica pieza que se ubica de popa a proa por la parte inferior del barco y en la que se asienta todo su armazón.
Quilla de balance, pieza plana colocada en toda la extensión de la sección prismática del casco.

Otros 
 Quillá, (Myocastor coypus), un mamífero acuático.